Egon Erwin Kisch (1885 -1948) – pisarz, dziennikarz i reporter 
 Enoch Heinrich Kisch (1841 -1918) – lekarz balneolog
 Frederick Kisch (1888 -1943) – oficer brytyjskiej armii, działacz syjonistyczny
 Josef Kisch (1912 -1948) – zbrodniarz hitlerowski